

События 
 Конец Семилетней войны в Европе.
 Парижский мирный договор. Окончание Семилетней войны. Франция потеряла Канаду и несколько островов в Вест-Индии, которые получила Англия. Испания уступила Англии Флориду и земли к востоку и юго-востоку от Миссисипи, отказалась от рыбных промыслов в водах Ньюфаундленда и разрешила англичанам рубить красильное дерево в Гондурасе. Франция уступила Испании Луизиану. В Индии Франция сохранила пять городов, но их стены были срыты.
 1763—1765 — Премьер-министр Великобритании Джордж Гренвилл (1712—1770).
 1763—1772 — Упорная борьба ткачей шелка в Спитлфилде (пригород Лондона) за улучшение своего положения.
 Член парламента Уилкс подверг критике тронную речь короля. Власти арестовали его, что вызвало сильные волнения. Правительство вынуждено было его освободить. Уилкс бежал во Францию.
 12 мая — в Твери произошёл сильный пожар, уничтоживший всю центральную часть города. Тверь была деревянным городом, за исключением отдельных каменных церквей. Город часто горел. При большом пожаре 1763 года выгорела почти вся Тверь. Из 900 дворов сгорело 852.
 22 июня — начало осады форта Питт.
 22 июля — Екатерина II издаёт Манифест «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах», что стимулировало миграцию немцев в Россию.
 Начало войны Царской России с Черкесией (с адыгами), в этот год начались военные действия в восточной Черкесии в Кабарде.
 12 сентября — для развития искусств и ремесел, Екатерина Вторая, Императрица и самодержица Всероссийская, подписывает высочайший манифест об учреждении в городе Москве Императорского Воспитательного Дома, впоследствии превратившегося в Ремесленное Учебное Заведение, в Императорское Высшее Техническое Училище и в МГТУ имени Н. Э. Баумана, сегодня всемирно известное высшее учебное заведение России. 2 мая 1764 г. состоялось его торжественное открытие.
 5 октября — в Дрездене скончался король Польши Август III.
 Смерть великого визира (садразама) Турции Рагиба-паши.
 Первый неравноправный договор Ирана с Англией. Льготы англичанам. Ост-Индской компании разрешено сооружать в Бушире и некоторых других портах укреплённые фактории.
 Победа  () над . Гибель Сураджа и распад джатского государства.
 , наваб Карнатика, вынужден был отдать налоговые поступления четырёх округов княжества на содержание «субсидиарного войска» и обязался выплачивать дань компании.
 Восстание в Бенгалии против англичан. В Патне, Дакке и многих городах Бенгалии гарнизоны Ост-Индской компании истреблены. Победы англичан (при Патне). Мир Касим бежал в Ауд.
 Король Георг выпустил прокламацию, запрещавшую колонизацию земель к западу от Аллеганских гор.
 В Пенсильвании фермеры пограничных районов отказались платить ренту наследникам основателя колонии Вильяма Пенна и пошли походом на Филадельфию, требуя политических прав.
 Столица Бразилии перенесена из Салвадора в Рио-де-Жанейро.

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1763 году
 14 февраля — Жан Виктор Моро, французский полководец (ум. 1813).
 23 марта — Фёдор Васильевич Ростопчин, граф, русский государственный деятель и литератор (ум. 1826).
 7 мая — Юзеф Понятовский, польский военный и государственный деятель (ум. 1813).
 5 августа — Яков Петрович Кульнев, русский полководец (погиб 1812).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1763 году
 2 февраля — Эммануэль Эре (р. 1705), французский архитектор.
 5 октября — Август III, курфюрст Саксонии с 1733 года, король польский и великий князь литовский с 1734 года (род. 1696)
 17 декабря — Фридрих Кристиан, курфюрст Саксонии из династии Веттинов (род. 1722).

См. также

Примечания